13-й выпуск Тура Юты — шоссейной многодневной велогонки по дорогам американского штата Юта. Гонка состояла из 7 этапов и проводилась с 31 июля по 6 августа 2017 года в рамках UCI America Tour 2017 (категория 2.HC). 

Победителем гонки, выиграв третий этап, стал канадский велогонщик Роб Бриттон из команды «».

Участники 
Приглашение на гонку от организаторов приняла команда мирового тура «». Также были приглашены 6 проконтинентальных команд и 9 континентальных. Каждая команда могла состоять не более чем из 8 велогонщиков. На старт соревнования вышли 126 спортсменов.

Маршрут

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Этап 6

Этап 7

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Тур Юты 2017 на FirstCycling
 

2017 год в велоспорте
Спорт в США в 2017 году
Июль 2017 года
Август 2017 года